Комму́на (от  «община») — идейная община совместно живущих людей, имеющих общие интересы, собственность, ресурсы и, в наиболее радикальных коммунах, общую работу и доход; вообще коллектив лиц, объединившихся для совместной жизни на началах общности имущества и труда. В дополнение к коммунальной экономике, для многих современных коммун становятся важными такие принципы, как принятие решений по согласию, не иерархическая структура и экологичный образ жизни. Эндрю Якобс (Andrew Jacobs) в газете «Нью-Йорк Таймс» написал, что, вопреки распространённым ошибочным представлениям, «большинство коммун 1990-х годов — не пристанища „свободной любви“ для „детей цветов“, а вполне упорядоченные и финансово состоятельные кооперативы, где установлены прагматические (а не психоделические) правила».

Ныне существует много идейных общин во всём мире; список некоторых из них можно найти на сайте международного общественного «Движения за идейные общины» (ДЗИО). Для классификации идейных общин в международном каталоге на сайте ДЗИО используется упрощённое определении коммуны как сообщества людей, в котором доходы и ресурсы (имущество, собственность, средства к существованию, средства производства) обобществлены полностью или почти полностью:

Термин «коммуна» часто используется, особенно в прессе, для обозначения всех типов идейных общин или кооперативных обществ. Мы используем слово «коммуна» только по отношению к сообществам, в которых доходы и ресурсы обобществляются полностью или почти полностью. Такие коммунитарные группы отличаются большим разнообразием: от малых до больших, от городских до сельских, от христианских монастырей до секулярных коллективов анархистов. Они находятся в США и по всему миру. Большинство из них не похожи на стереотипную «коммуну хиппи» — но некоторые из коммун хиппи, основанных в шестидесятые годы, существуют по сей день.

Классификация коммун 
Бенджамин Заблоки предложил следующую категоризацию коммун:

 .
 Коммуны-кооперативы ().
 Контркультурные коммуны ().
 .
 .
 Психологические коммуны, основанные на принципах мистицизма или гештальтпсихологии.
 Реабилитационные коммуны, например, «».
 Религиозные коммуны (): монастыри и другие.
 Духовные коммуны ().
 .

Конечно, многие коммуны могут относиться более чем к одной из этих категорий.

Некоторые коммуны, такие как ашрамы «Общества веданты» или теософская коммуна , образовались вокруг духовных лидеров, в то время как другие созданы на основе различных политических идеологий.

Основные принципы коммун 
Главные черты общественных коммун, и само определение этого понятия, с годами претерпели изменения. До 1840 года коммуны были известны как «поселения коммунистов и социалистов»; с 1860 г. такие поселения стали называться «коммунитарными», а примерно с 1920 г. термин «идейная община» или «целенаправленное сообщество» () вошёл в употребление
.

В начале 1970-х годов Рон Робертс (Ron E. Roberts), автор книги «The New Communes», классифицировал коммуны как подкласс в большей категории «Утопии». Он перечислил три основные характеристики:
 Эгалитаризм — коммуны определённо отвергают иерархию или градации социального статуса как необходимость для поддержания общественного порядка;
 Человеческий масштаб — члены коммун считают окружающее общество слишком большим;
 Сознательный антибюрократизм.

Двадцать пять лет спустя Билл Меткальф (Dr. Bill Metcalf) в книге «Shared Visions, Shared Lives» дал определение коммуне как организации, имеющей следующие основные принципы:
 бо́льшая значимость группы, а не нуклеарной семьи;
 «совместные деньги и расходы»;
 коллективное домовладение;
 групповое принятие решений — в целом и в личных делах.

С совместной повседневной жизнью и хозяйством, коммуна является идеализированной формой семьи, будучи новой разновидностью «первичной группы» (обычно менее 20 человек). Члены коммуны чувствуют большую душевную близость ко всей группе (коммуне), чем к любой подгруппе.

Коммуны в мире 
Используя упрощённое определение коммуны как сообщества людей с полным (или почти полным) обобществлением доходов и ресурсов, ДЗИО насчитывает в своей базе данных 289 коммун (во всём мире по состоянию на 25 июня  Некоторые из них являются религиозными организациями, такими как аббатства и монастыри, остальные созданы на базе других идей и общественных движений например, антропософского движения .

Венесуэла 
В 2010 году власти Венесуэлы инициировали создание около 200 «социалистических коммун», которые должны быть автономными и независимыми от правительства. К настоящему времени, на создание таких коммун было потрачено 23 млн долларов США. Каждая коммуна имеет свой «продуктивный сад» для того, чтобы выращивать свои овощи и быть самообеспеченной. Так же коммуны самостоятельны в принятии своих административных решений, использовании финансовых средств и имущества.

Германия 
Большое количество идейных общин в Германии идентифицируют себя как коммуны; так же там существует сеть , которая называется «Kommuja», в которой состояло около 30 групп в мае 2009 г.
В Германии существует уже давняя традиция создания идейных общин, которая восходит к движению «Реформа жизни» XIX века. Позднее, уже после Первой мировой войны, в Веймарской республике было основано около 100 идейных общин; во многих из них была коммунальная экономика. Возрождение сообществ, называющих себя коммунами, началось в 1960-х годах с  в Берлине, за которой последовала «Коммуна 2» (также в Берлине) и «Коммуна 3» в Вольфсбурге.

Элизабет Вос (Elisabeth Voß) в книге о германских коммунах «Das KommuneBuch» даёт определение коммуны как сообщества, в котором:

 Люди живут и работают вместе;
 Существует коммунальная экономика, то есть общие финансы и общественная (совместная) собственность на землю, строения, большую часть выпускаемой продукции;
 Решения принимаются сообща — обычно на основе консенсуса (общего согласия);
 Стараются ограничить иерархию и сократить иерархические структуры;
 Практикуется взаимопомощь в домашней работе, присмотре и уходе за детьми, и в других коммунальных (бытовых) делах;
 Признаётся равноправие мужчины и женщины;
 Уменьшается экологический след вследствие экономии совместно используемых ресурсов.

Израиль 

Израильские кибуцы — пример официально организованных коммун. Сегодня в Израиле существуют десятки городских коммун, которые часто называют  или «урбанкибуцами» (). Городские кибуцы как правило меньше по численности и более анархические, чем сельские. Большинство городских коммун в Израиле уделяют особое внимание изменениям в обществе, образованию и участию в жизни города, в котором они находятся. Некоторые из городских коммун созданы выходцами из сионистско-социалистических молодёжных общественных движений, таких как , «Ха-маханот ха-олим» и «Ха-шомер ха-цаир».

Россия 
В царской России большинство крестьян были членами сельских общин («мир», «круг»), в которых многие вопросы решались сообща.

Другим примером коммунальной жизни были монастыри, особенно общежительные. На традициях «мира» были основаны и такие формы совместной работы и жизни, как толока, помочи, артель.

В 1870-е—1880-е годы российские интеллигенты стали создавать коммуны для совместной жизни и общего труда, имевшие целью указать путь к реорганизации всего общества: это и колонии, которые создавали И. М. Коган и его жена Н.Н. Коган (в том числе «Криница» под Геленджиком, которая просуществовала более 30 лет), туапсинское поселение С.Н. Кривенко с участием изобретателя-электротехника A.Н. Лодыгина (около 1873—1878 года); и попытки «интеллигентных мужиков», воспитанных А.Н. Энгельгардтом, основать «интеллигентные деревни» в начале 1880-х годов; и Крестовоздвиженское православное трудовое братство Н.Н. Неплюева в Черниговской губернии (конец 1880-х — конец 1920-х годов). Некоторые российские интеллигенты эмигрировали в США, чтобы основать подобные коммуны там: так возникла канзасская община «богочеловеков», последователей учения А.К. Маликова, присоединившихся к группе религиозных позитивистов во главе с В. Фреем (1875—1877 годы). В середине 1880-х годов стали возникать коммуны толстовцев.

В первые годы Советской власти были созданы множество сельских и городских трудовых коммун (например, артель героя гражданской войны 

Среди наиболее известных коммун советского периода можно назвать
 Болшевскую коммуну в Подмосковье (рук. М. С. Погребинский (именно по её летописям был создан всемирно-известный фильм «Путёвка в жизнь»
 Колонию им. Горького под рук. А. С. Макаренко (на деле вскоре после образования стала коммуной).
 Коммуну им. Дзержинского с тем же руководителем.

В Советской России создание коммун и коммунальных квартир, за редким исключением, носило добровольно-принудительный характер, однако сам идейный лидер коммунального движения В. И. Ленин ни за границей, ни в России не стремился жить в подобного рода общежитиях

Казахстан 
В современном Казахстане в г. Алматы существует ряд коммун экологического, зоозащитного и анархо-коммунистического толка.

США 
В США коммуны часто связывают с движением хиппи , действовавшим в 1960-е — 70-е годы. Эндрю Джейкобс (Andrew Jacobs) в газете «The New York Times» написал о том, что «после десятилетий сокращения, с середины 1990-х гг. американское коммунитарное движение снова пошло в рост, благодаря развитию поселений, стремящихся соединить утопическую коммуну шестидесятых и склонность американцев к приватности и накоплению капитала».

Известные примеры 

  — группа поселений радикальных немецких пиетистов в штате Айова, существовавшая с 1855 по 1932 год.
 Община «Братство Духа» (или «Возрождение») (), созданная Майклом Метелицей (Michael Metelica) в 1968 и существовавшая до 1988 года, была крупнейшей коммуной на северо-востоке США.
 «Брук Фарм» — утопическая коммуна, существовала с 1841 по 1847 г. в штате Массачусетс. Писатель Н. Готорн, бывший одним из основателей этой коммуны, описал свой опыт в рассказе «», вышедшем в 1852 году.
 «» — идейная община на острове Статен-Айленд в Нью-Йорке, существующая с 1979 г. по сей день.
  — колония, созданная свободомыслящими эмигрантами из Германии в 1840-х годах, в основном в сельской местности на юге Техаса.
  — городская коммуна в Чикаго, основанная в 1972 г., и до настоящего времени сохраняющая традиции хиппи 1960-х годов. Возможно, самая большая из городских коммун США.
 Анархистская коммуна «Модерн Таймс» () была создана в 1851 году в Лонг Айленде. Ныне это село  округа Саффолк штата Нью-Йорк.
 «» — сообщество эзотерических христиан и пиетистов. Было основано  в городке  штата Пенсильвания в 1804 году. Существовало (меняя места) примерно до 1905 г., когда оно было расформировано в городке  того же штата. Было одной из самых долгоживущих и финансово состоятельных коммун в американской истории.
 Онайда — религиозная коммуна (одно из направлений хилиазма, в котором Второе Пришествие Христа уже произошло в 70 г. н. э.), существовавшая с 1848 по 1881 г. в округе Онейда штата Нью-Йорк. Известна своей мануфактурой, выпускавшей изделия из серебра. Также была одной из самых долгоживущих американских коммун.
  — община анархистов, созданная на юге Бразилии в 1890 году эмигрантами из Италии.
 Экодеревня и идейная община Твин Оукс — коммуна, основанная в 1967 году, и существующая в настоящее время.
 «» — коммуна, основанная в 1843 г. Эймосом Олкоттом в Гарварде (штат Массачусетс). Жизнь этой коммуны трансценденталистов была описана его дочерью Луизой в произведении ).
 Анархистская коммуна  была создана в 1895 г. на  (на берегу залива Пьюджет-Саунд напротив города Такома (штат Вашингтон)), и просуществовала до 1919 г.
 Монте Верита — анархическая коммуна в Швейцарии, существовавшая в начале XX века. Её посетили многие известные люди того времени.

См. также 

 
 Анархо-коммунизм
 Гуттериты
 Общины шейкеров
 Движение за идейные общины
 
 Идейная община
 Кибуц
 «» (основана в 1897 г. в штате Вашингтон)
  — документальный фильм про идейную общину в Калифорнии (США, 2005)
 
  — административные единицы, существовавшие в Китае с 1958 года до начала 1980-х годов.
 Парижская коммуна
  — идейные общины, созданные на базе учения йогина Парамахансы Йогананды
 Сельское общество (Российская империя)
  — китайская система распределения и использования земли, при которой общественные земли управляются деревней.
 
 Формы правления, политические режимы и системы
 
 .
 «Эхидо» — форма распределения и совместного использования земли, применяемая в Мексике.
 Свободный город Христиания

Литература 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (В 1980 г. «» назвал эту книгу «лучшей и самой полезной книгой о коммунах из когда-либо написанных»).

Примечания переводчика

Пояснения

Примечания

Ссылки 
 Билл Меткаф. Самоподдерживающиеся общины
 Е. Синицына. В поисках Утопии: эксперименты по созданию идейных сообществ в США

Образ жизни
 
Община